Фонтанильес (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 9,0 км². Население — 160 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Жироны